Заре́чный:

Города 
 Заречный — город в Пензенской области
 Заречный — город в Свердловской области

Микрорайоны 
 Заречный — микрорайон в Центральном районе города Сочи
 Заречный — микрорайон в Верх-Исетском и Железнодорожном районах города Екатеринбурга
 Заречный — микрорайон города Оренбурга
 Заречный — микрорайон города Тюмень
 Заречный — микрорайон города Фролово Волгоградской области
 Заречный — микрорайон города Скопина Рязанской области
Заречный — исторически сложившаяся местность (район) Чернигова, расположена на территории Новозаводского административного района.

Заречный — Заречный имеет 4,5,7 микрорайон в г. Кривой Рог
4 Заречный
5 Заречный
7 Заречный.

Населённые пункты

Казахстан 
 Заречный — до 2006 г. название села Мойнак в подчинении городской администрации Талдыкоргана.

Россия 
Алтайский край
 Заречный — посёлок в Панкрушихинском районе.
 Заречный — посёлок в Смоленском районе.
 Заречный — посёлок в Советском районе.

Амурская область
 Заречный — посёлок в Благовещенском районе.

Архангельская область
 Заречный — станция в Коношском районе.

Башкортостан
 Заречный — деревня в Благоварском районе.
 Заречный — деревня в Гафурийском районе.

Брянская область
 Заречный — посёлок в Севском районе.

Бурятия
 Заречный — посёлок городского типа в составе города Улан-Удэ.

Владимирская область
 Заречный — посёлок в Вязниковском районе.

Вологодская область
 Заречный — посёлок в Вашкинском районе.

Воронежская область
 Заречный — посёлок в Бобровском районе.

Забайкальский край
 Заречный — посёлок в Нерчинском районе.

Ивановская область
 Заречный — село в Заволжском районе.

Иркутская область
 Заречный — село в Нукутском районе.

Калужская область
 Заречный — село в Людиновском районе.

Карачаево-Черкесия
 Заречный — посёлок в Прикубанском районе.

Карелия
 Заречный — посёлок в составе города Костомукша.

Кемеровская область
 Заречный — посёлок в Гурьевском районе.
 Заречный — посёлок в Мариинском районе.
 Заречный — посёлок в Новокузнецком районе.

Кировская область
 Заречный — посёлок в Верхнекамском районе.
 Заречный — посёлок в Котельничском районе.
 Заречный — посёлок в Уржумском районе.

Краснодарский край
 Заречный — хутор в Апшеронском районе.
 Заречный — упразднённый посёлок в Апшеронском районе.
 Заречный — посёлок в Белореченском районе.
 Заречный — посёлок в Выселковском районе.
 Заречный — посёлок в Новопокровском районе.
 Заречный — посёлок в Успенском районе.
 Заречный — хутор в Усть-Лабинском районе.

Красноярский край
 Заречный — посёлок в Козульском районе.
 Заречный — посёлок в Курагинском районе.

Мордовия
 Заречный — посёлок в Кочкуровском районе.
 Заречный — посёлок в Ромодановском районе.

Московская область
 Заречный — посёлок в Коломенском районе.
 Заречный — посёлок в Сергиево-Посадском районе.

Нижегородская область
 Заречный — посёлок в Варнавинском районе.
 Заречный — посёлок в Ковернинском районе.
 Заречный — посёлок в Шарангском районе.

Новосибирская область
 Заречный — посёлок в Куйбышевском районе.

Орловская область
 Заречный — посёлок в Колпнянском районе.
 Заречный — посёлок в Урицком районе.

Пензенская область
 Заречный — посёлок в Мокшанском районе, в 2009 г. включен в состав села Успенское.
 Заречный — посёлок в Нижнеломовском районе.
 Заречный — посёлок в Никольском районе.

Ростовская область
 Заречный — хутор в Зерноградском районе.
 Заречный — хутор в Куйбышевском районе.
 Заречный — посёлок в Октябрьском районе.
 Заречный — хутор в Октябрьском районе.

Саратовская область
 Заречный — посёлок в Дергачёвском районе.
 Заречный — хутор в Новоузенском районе.
 Заречный — посёлок в Пугачёвском районе.

Ставропольский край
 Заречный — посёлок в Новоалександровском районе.

Тамбовская область
 Заречный — посёлок в Кирсановском районе.
 Заречный — посёлок в Моршанском районе.

Татарстан
 Заречный — посёлок в Нурлатском районе.

Томская область
 Заречный — посёлок в Первомайском районе.
 Заречный — посёлок в Томском районе, сельское поселение Малиновское.
 Заречный — посёлок в Томском районе, сельское поселение Межениновское.

Тюменская область
 Заречный — посёлок в Вагайском районе.
 Заречный — посёлок в Ярковском районе.

Удмуртия
 Заречный — село в Балезинском районе.
 Заречный — село в Граховском районе.

Ханты-Мансийский автономный округ
 Заречный — посёлок в Октябрьском районе.

Челябинская область
 Заречный — посёлок в Агаповском районе.
 Заречный — посёлок в Нагайбакском районе.

Чувашия
 Заречный — посёлок в Порецком районе.

Якутия
 Заречный — село в Олёкминском районе.

Ярославская область
 Заречный — посёлок в Ростовском районе.

Персоналии 
 Заречный, Виктор Фёдорович (1954—2009) — советский футболист, тренер.
 Заречный, Григорий Львович (род. 1958) — псевдоним российского певца в жанре шансон.
 Заречный, Игорь Семёнович (1936—2020) — украинский советский скульптор.
 Заречный, Константин Викторович (род. 1984) — казахстанский футболист.
 Заречный, Олег Викторович (род. 1979) — казахстанский футболист.

См. также 
 Заречный — вулкан на полуострове Камчатка.
 «Заречный» — гвардейский ракетный катер Первого гвардейского дивизиона Балтийского Флота.
 Заречный мост
 Заречный парк